Politieke Partij voor Ouderen, een voormalige Nederlandse politieke partij
 Puur Plantaardige Olie
 PPO, Proefstations voor Plant en Omgeving van de Wageningen University & Research Centre, met vestigingen in Lelystad, Lisse, Randwijk en Wageningen